|-
| (32201) 2000 OZ2||||29 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (32202) 2000 OA3||||29 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (32203) 2000 OF3||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32204) 2000 OL5||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32205) 2000 OS5||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32206) 2000 OM6||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 32207 Мерперсі (Mairepercy)||||28 липня 2000||Обсерваторія Анса||М. Коллінс,Марісса Ґаран
|-
| 32208 Джонперсі (Johnpercy)||||28 липня 2000||Обсерваторія Анса||М. Коллінс,Марісса Ґаран
|-
| (32209) 2000 OW9||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32210) 2000 OD10||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32211) 2000 OZ10||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32212) 2000 OV11||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32213) 2000 OE13||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32214) 2000 OV15||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32215) 2000 OG16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32216) 2000 OY17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32217) 2000 OE18||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32218) 2000 OE19||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32219) 2000 OU20||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32220) 2000 OL21||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32221) 2000 OY22||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 32222 Чарльзвест (Charlesvest)||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32223) 2000 OE23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32224) 2000 OK23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32225) 2000 OL23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32226) 2000 OQ23||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32227) 2000 OM25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32228) 2000 OH26||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32229) 2000 OX26||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32230) 2000 OP27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32231) 2000 OT27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32232) 2000 OU27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32233) 2000 OZ29||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32234) 2000 OW31||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32235) 2000 OJ32||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32236) 2000 OE35||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32237) 2000 OA37||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32238) 2000 ON37||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32239) 2000 OB39||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32240) 2000 OK39||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32241) 2000 ON39||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32242) 2000 OE40||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32243) 2000 OU40||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32244) 2000 OK43||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32245) 2000 OM43||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32246) 2000 OQ43||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32247) 2000 OS43||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32248) 2000 OV44||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32249) 2000 OM45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32250) 2000 OF46||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32251) 2000 OH50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32252) 2000 OJ51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32253) 2000 OP51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32254) 2000 OR51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32255) 2000 OT51||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32256) 2000 OL52||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32257) 2000 OW52||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32258) 2000 OF53||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32259) 2000 OT53||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32260) 2000 OG57||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32261) 2000 OS58||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32262) 2000 OA60||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 32263 Кузнеркевич (Kusnierkiewicz)||||31 липня 2000||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (32264) 2000 PC1||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32265) 2000 PJ1||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32266) 2000 PN1||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 32267 Германнвейль (Hermannweyl)||||1 серпня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (32268) 2000 PX1||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32269) 2000 PB2||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 32270 Інокучіхіроо (Inokuchihiroo)||||4 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (32271) 2000 PH4||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 32272 Hasegawayuya||||4 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||Бісейський телескоп супроводу астероїдів для швидких оглядів
|-
| (32273) 2000 PC6||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32274) 2000 PU10||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32275) 2000 PS13||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32276) 2000 PV14||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32277) 2000 PE15||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32278) 2000 PU15||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32279) 2000 PX16||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32280) 2000 PF17||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32281) 2000 PP21||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32282) 2000 PS23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32283) 2000 PD24||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32284) 2000 PH24||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32285) 2000 PR24||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32286) 2000 PS24||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32287) 2000 PF26||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 32288 Terui||||23 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||Бісейський телескоп супроводу астероїдів для швидких оглядів
|-
| (32289) 2000 QR4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32290) 2000 QH5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32291) 2000 QP8||||24 серпня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (32292) 2000 QR8||||24 серпня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (32293) 2000 QT8||||24 серпня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| 32294 Зайонц (Zajonc)||||26 серпня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак,Петр Правец
|-
| (32295) 2000 QD10||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32296) 2000 QY10||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32297) 2000 QN11||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32298) 2000 QD12||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32299) 2000 QD17||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32300) 2000 QL20||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

32200